Tobacco Road, qui signifie « la route du tabac » en anglais, peut désigner :
 un roman d'Erskine Caldwell paru en 1932, intitulé en version française La Route du tabac (1937). Après la parution du livre, l'expression tobacco road est utilisée en américain pour désigner une zone rurale pauvre et sordide ;
 Jean-Jacques Goldman utilise cette référence dans sa chanson "Quand la musique est bonne" : "J'ai trop rôdé dans les Tobacco road"
 une pièce de théâtre de Jack Kirkland, elle-même inspirée du roman éponyme d'Erskine Caldwell ;
 un film de John Ford, d'après la pièce de Jack Kirkland inspirée du roman de Caldwell, intitulé en version française La Route du tabac (1941) ;
 une chanson de blues de John D. Loudermilk sortie en 1960 et reprise par de nombreux artistes dont les Jefferson Airplane en 1966, Spooky Tooth en 1968 ou Eric Burdon & War en 1971 ; 
 une chanson du groupe de rock finlandais Dingo, reprise par les Poets of the Fall en 2008 dans l'album compilation hommage Melkein vieraissa : Nimmeme in Dingo ;
 un album de .

Références